Voisin je francouzské příjmení znamenající soused, nesly nebo jej nesou:

 Avions Voisin – značka automobilů navržených a vyráběných Gabrielem Voisinem
 Alexandra „Daisy“ Voisin (1924-1991) – zpěvačka
 Gabriel Voisin (1880-1973) – francouzský průkopník letectví a automobilismu, bratr Charlese
 Charles Voisin (1882-1912) – francouzský průkopník letectví, bratr Gabriela
 Jean-Claude Voisin (* 1949) – francouzský historik umění
 René Voisin (1893-1952) – francouzský trumpetista
 Roch Voisine (* 1963) – kanadský písničkář, textař a herec
 Roger Voisin (1918-2008) – americký trumpetista
 Compagnie Gabriel Voisin – francouzský výrobce letadel v období první světové války
 Voisin III – letoun této firmy používaný během první světové války